A 22.ª edição da Volta à Romandia disputou-se da 9 de maio a 12 de maio de 1968 com um percurso de 781,1 km dividido em 6 etapas, com início e fim em Genebra.
O vencedor foi o belga Eddy Merckx, cobrindo a prova a uma velocidade média de 35,6 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

1968
1968 na Suíça
1968 no ciclismo